Tri Nations 2004 steht für folgende Rugby-Turniere:

 Tri Nations 2004 (Rugby Union)
 Tri Nations 2004 (Rugby League)